Narcissus kan henvise til flere artikler:

 Narkissos (latin Narcissus) – græsk mytologisk figur der forelsker sig i sit eget spejlbillede
 Narcis (latin Narcissus) – slægt af planter hvortil bl.a. påskeliljen hører
 Tiberius Claudius Narcissus – en rådgiver for den romerske kejser Claudius
 Narcissus fra Jerusalem – en kristen helgen; helgendag 29. oktober
 Narcissus – EP fra den danske rockgruppe Kellermensch
 Narcissus (film) – dansk børnefilm fra 2016 af Tom-Lee Zigelman